

Informatica 
 Terminale – In informatica, può indicare sia un dispositivo elettronico per l'interazione con l'utente, sia un'applicazione che fornisce le stesse funzionalità via software, detto anche terminale virtuale (emulatore di terminale). 
 Terminale – Il terminale virtuale del sistema operativo macOS.
 Terminale – Nelle telecomunicazioni, termine usato per descrivere un apparato per inviare e/o ricevere segnali su una linea, come un telefono o (nel contesto di voice over IP) come un termine generale per dispositivi collegati alla rete, telefoni o altre stazioni.
 Nodo foglia – In informatica, anche detto terminale (ad esempio nella terminologia utilizzata nella teoria dei grafi e degli alberi) indica un nodo situato all'estremità.

Trasporti 
 Terminale – Nel settore dei trasporti, è un edificio dove i viaggi di un servizio di trasporti iniziano e finiscono. Ad esempio, relativamente al trasporto aereo si riferisce ad uno o più edifici di un aeroporto (terminal aeroportuale).

Letteratura e grammatica 
Simbolo terminale – Nelle grammatiche formali e in BNF, è un simbolo costante e indivisibile.
 Terminale – Aggettivo che indica il formarsi o l'appartenere ad un'estremità o ad una conclusione.

Elettronica 
 Terminale – In elettrotecnica, anche detto morsetto o polo, è la fine di una linea dove i segnali sono sia trasmessi che ricevuti, o un punto qualunque della linea dove i segnali sono resi disponibili all'apparato. L'espressione è usata anche in riferimento ai punti del sistema nei quali va applicata l'alimentazione elettrica (si parla ad esempio di terminale batteria).

Matematica 
Oggetto terminale – In matematica, un tipo di oggetto studiato in teoria delle categorie.

Chimica 
Gruppo terminale – In chimica, un particolare gruppo funzionale di un polimero o oligomero collocato all'estremità della molecola.

Film 
Terminale (Terminal) – Film di Francis Girod

Altro 
 Terminale di conduttura – Dispositivo di immagazzinaggio situato all'estremità inferiore (a valle) di una conduttura, solitamente utilizzato come riserva della quantità di sostanza già trasportata ma non da prelevare immediatamente.

Altri progetti